— буддийский храмовый комплекс школы Обаку, принадлежащей течению дзэн, основанный в 1677 году китайским монахом Тецусином Доханом в Нагасаки, в Японии. Один из четырёх буддийских «монастырей счастья» Нагасаки.

Описание 
Храмовый комплекс Сёфукудзи в Нагасаки был основан китайским монахом Теэусином Доханом, внуком знаменитого монаха и поэта  при поддержке  и китайских торговцев. Строительство монастыря было завершено в 1677 году.

Архитектура храмового комплекса выдержана в китайском стиле эпохи династии Тан. Главное здание монастыря было реконструировано в 1715 году также в китайском стиле.

Из обители открывается прекрасный вид на гавань Нагасаки. Монастырь также знаменит самым большим колоколом в городе, который сегодня используется исключительно во время празднования Нового года по буддийскому календарю.

Ссылки 
 Lonely Planet review for Shōfuku-ji

Храмы Нагасаки
Дзэнские храмы и монастыри Японии